Ристер:
 Ристер, Вальтер (род. 1943) — немецкий политик.
 Ристер, Франк (род. 1974) — французский политик.